— японская фамилия, может относиться к:

 Асида, Мана (род. 2004) — японская актриса и певица.
 Асида, Хитоси (1887—1959) — 47-й премьер-министр Японии.
 Асида — река в Фукуяме, префектура Хиросима, Япония.
 Асида — десерт, популярный в арабских странах.